Por Dadarsi se conoce a:

 Dadarsi (general), general del rey aqueménida Darío I.
 Dadarsi (sátrapa), sátrapa de Bactria.